Middle School (engl. für „Mittelschule“) steht für:

 Middle School (Vereinigte Staaten), weiterführende Schule des sekundären Bildungsbereichs in den Vereinigten Staaten
 Middle School in der Volksrepublik China, siehe Schulsystem in der Volksrepublik China #Schulstufen
 Middle School in Südkorea, siehe Südkorea #Schulsystem
 Junior High School (eigentlich Mittelschule) in der Republik China (Taiwan), siehe Republik China (Taiwan) #Schulsystem
 Mittelschule in Japan, siehe Bildungssystem in Japan #Mittelschule